Новак Джокович — победитель соревнований.

Прошлогодний чемпион — Томаш Бердых — не защищал свой титул.

Посев 

  'Новак Джокович (Титул)
  Давид Феррер (Первый раунд, отказ)  Жо-Вильфрид Тсонга (Финал)
  Марин Чилич ''(Первый раунд)

<li>  Ришар Гаске (Второй раунд)
<li>  Александр Долгополов (Второй раунд)
<li>  Томми Хаас (Первый раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Первый раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2012